Nuevo Rico se puede referir a:

Nuevo rico, término para designar a personas cuyas fortunas son de reciente adquisición.

Nuevo Rico, país ficticio inventado por el dibujante belga Hergé que aparece en Las aventuras de Tintín.